Franc Ksaver Zajec – pittore sloveno
 Ivan Zajec – scultore sloveno
 Kyle Zajec – calciatore statunitense
 Serhij Zajec' – ex calciatore sovietico
 Velimir Zajec – allenatore di calcio ed ex calciatore jugoslavo